Шри-ланки́йская ру́пия — денежная единица государства Шри-Ланка. До 2017 года в Общероссийском классификаторе валют,— «Шри-Ланкийская рупия».

Одна шри-ланкийская рупия равна 100 центам. Международное обозначение — LKR.

Банкноты

Режим валютного курса

Примечания

Ссылки 
 Ceylon & Sri Lanka Collectables — Banknotes & Coins
 Монеты Шри-Ланки
 Банкноты Шри-Ланки
 Банкноты Шри-Ланки, конвертер Рубль/Рупия
 Галерея банкнот Шри-Ланки

Рупия
Деньги Шри-Ланки
Азиатские валюты